Johann Smidt ist der Name folgender Personen:

* Johann Smidt (1773–1857), deutscher Theologe und Politiker, Bürgermeister von Bremen und Gründer von Bremerhaven
 Johann Smidt (Kaufmann) (1839–1910), deutscher Kaufmann, Politiker und Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
 Johann Hermann Smidt (1804–1879), deutscher Richter

Johann Smidt steht für:
 Johann Smidt (Schiff), ein Gaffelschoner unter deutscher Flagge